O Brasil participou de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos e sediou, em 2007, a competição pela segunda vez, desta vez no Rio de Janeiro. A primeira vez foi em 1963, na cidade de São Paulo. Desde os Jogos de Guadalajara, em 2011, o país passou a ocupar a quarta colocação no quadro geral de medalhas (superando exatamente a sua arquirrival esportiva histórica, a Argentina, que ocupava essa posição até os Jogos de 2007). O Brasil compete com o código de país do COI BRA. Em 2019, o Brasil fez sua melhor campanha na história dos Jogos Pan-Americanos, obtendo 171 medalhas, sendo 55 de ouro.

Quadro de medalhas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos 

Valores em negrito representam o melhor resultado na série histórica.

Verão

Inverno

Júnior

Medalhas por modalidade 
(Números compilados até 04/08/2019 às 22h38).

Maiores medalhistas 
Abaixo, estão relacionados atletas com pelo menos 8 medalhas no total de conquistas:

Ver também 
 Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão
 Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno
 Brasil nos Jogos Sul-Americanos
 Brasil nos Jogos Parapan-Americanos
 Comitê Olímpico Brasileiro

Bibliografia 
 LANCE! Edição especial - Guia do Pan Rio 2007

Ligações Externas 
 Comitê Olímpico Brasileiro

 
Brasil em eventos multidesportivos